

Населені пункти та їхні частини
 Оґниця — село в гміні Відухова Грифінського повіту Західнопоморського воєводства
 Оґниця — село в гміні Добжани Старгардського повіту Західнопоморського воєводства
 Оґниця — частина міста Свіноуйсьце в Західнопоморському воєводстві
 Оґниця — колонія в гміні Хойна Грифінського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки